Als Europameisterschaft 1958 oder EM 1958 bezeichnet man folgende Europameisterschaften, die im Jahr 1958 stattfanden:

 Baseball-Europameisterschaft 1958 in den Niederlanden
 Dreiband-Europameisterschaft 1958 in Cannes (Frankreich)
 Eishockey-Europameisterschaft 1958 im Rahmen der Eishockey-Weltmeisterschaft 1958 in Oslo (Norwegen)
 Eiskunstlauf-Europameisterschaften 1958 in Bratislava (Tschechoslowakei)
 Eisschnelllauf-Mehrkampfeuropameisterschaft 1958 in Eskilstuna (Schweden)
 Europameisterschaften im Gewichtheben 1958 in Stockholm (Schweden)
 Judo-Europameisterschaften der Männer 1958 in Barcelona (Spanien)
 Leichtathletik-Europameisterschaften 1958 in Stockholm (Schweden)
 Ruder-Europameisterschaften 1958 in Posen (Polen)
 Schwimmeuropameisterschaften 1958 in Budapest (Ungarn)
 Tischtennis-Europameisterschaft 1958 in Budapest (Ungarn)
 Volleyball-Europameisterschaft der Frauen 1958 in Prag, České Budějovice und Liberec (Tschechoslowakei)
 Volleyball-Europameisterschaft der Männer 1983 in Prag (Tschechoslowakei)
 Wasserball-Europameisterschaft 1958 in Budapest (Ungarn)

!Europameisterschaft
1958